Мажордом — титул найвищої посадової особи у Франкській державі V—VIII ст.
 Мажордом — управитель дому (у багатому панському домі), домоправитель, дворецький